Тыреть 2-я — деревня в Заларинском районе Иркутской области. Входит в Веренское муниципальное образование.

Население

Улицы 
 Верхняя ул. 	
 Нижняя ул. 	 	
 Трактовая ул.

Источники 
 М. Н. Мельхеев. Значения географических названий Прибайкалья. (https://web.archive.org/web/20071028072030/http://www.angara.net/geo/books/toponimica/toponimica5.jsp)
 Географические названия Восточной Сибири. Иркутская и Читинская области. Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969 г.

Примечания

Ссылки 
 Солерудниковская гимназия, п. Тыреть, Иркутская обл.
 Более ста лет без питьевой воды Там же можно найти и другие публикации о Тырети в областных СМИ.
 Соль Земли. Тыреть. Байкальский край
 Снимок в руднике

Населённые пункты Заларинского района